Antonio de la Torre es el nombre de varias personas:

Antonio de la Torre y Miranda, militar español (1734 – 1805);
Antonio de la Torre Echeandía, periodista peruano (1961 – 2004);
Antonio de la Torre Martín, actor español (1968);
Antonio de la Torre Villalpando, futbolista mexicano (1951).
Antonio de la Torre (futbolista), futbolista mexicano-estadounidense (1977), hijo del anterior;
Antonio de la Torre y del Cerro, historiador español (1878 - 1966).
Jesús Antonio de la Torre Briceño, escritor español del  y ;
Manuel Antonio de la Torre, ordinario de arquidiócesis de Asunción entre el 23 de marzo de 1756 y el 14 de julio de 1762;
Pedro Antonio de la Torre, 36º ministro de Economía y Finanzas del Perú entre el 1 de mayo de 1843 y el 22 de julio de 1843.
Antonio de la Torre del Mar Márquez, político peruano.

También puede corresponder a:
el Premio "Antonio de la Torre" (en honor al periodista español con el mismo nombre), premio en la categoría Periodista en los ''Premios a las mejores webs andaluzas;
el Premio "Antonio de la Torre y Miranda" (en honor al militar español con el mismo nombre), premio de la "Sociedad Colombiana de Arquitectos" (S.C.A.)